Herman de Jongh (1898-1985) est un joueur de dames et grand maître néerlandais.

Il participa au championnat national néerlandais à sept reprises entre 1920 et 1951, et fut champion des Pays-Bas en 1924.

Résidant en France de la fin des années 1920 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il participa au championnat de France et devint champion de France en 1938.

Palmarès 
 Champion des Pays-Bas de dames en 1924 à Amsterdam ; 
 Champion de France de dames en 1938 à Paris ;
  du championnat du monde de dames en 1928 à Amsterdam ;
 Vice-champion des Pays-Bas de dames en 1923 ;
  du championnat des Pays-Bas de dames en 1922 à Amsterdam ;
  du championnat du monde de dames en 1925 à Paris ;
  du championnat des Pays-Bas de dames en 1925, 1950 et 1951 ;

Héritage 

Le « coup de Jongh » est un coup de début, décrit en 1937, survenant au quatrième temps de la partie après l'ouverture 32-28 (18-23) 33-29 (23x32) 37x28 (16-21). Si les Blancs jouent fautivement 39-33?, les Noirs répondent (21-27) 31x22 (19-23), etc. avec gain d’un ou deux pions selon la variante considérée. Voir animation.

Le nom de ce coup de début s'applique parfois à son principe combinatoire. Ce dernier est une sorte de coup de mazette où, dans une des variantes, les Noirs vident la case 28 en prenant le pion blanc qui s'y trouve, et non simplement en le faisant prendre. 

De Jongh est aussi l'auteur de plusieurs livres sur le jeu de dames, dont une monographie sur le coup royal :
 
 .
 .

Bibliographie 
 .
 .

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur de dames néerlandais
Naissance en novembre 1898
Décès en 1985